Haselhorst bezeichnet

 Berlin-Haselhorst, Ortsteil des Bezirks Spandau, Berlin
 dort auch U-Bahnhof Haselhorst
 Haselhorst (Diesdorf), Ortsteil von Diesdorf, Altmarkkreis Salzwedel, Sachsen-Anhalt
 einen Flurnamen in Osterby (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Schleswig-Holstein